Benayada ist der Familienname folgender Personen:
 Abdelkader Benayada (* 1982), algerischer Fußballspieler
 Huucine Benayada (* 1992), algerischer Fußballspieler